Glória do Goitá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Glória do Goitá (ort), Pernambuco, 
 Glória do Goitá (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar